Crosswind может означать:
 Crosswind
 Crosswind 210
 Crosswind (серия комиксов)